Le titre Oratorio de Noël peut désigner les œuvres suivantes :
 Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach (1734) ;
 Oratorio de Noël op. 12 de Camille Saint-Saëns (1858) ;
Oratorio de Noël, Pastorales de Noël, 8 compositions diverses,  H 314, H 393, H 414, H 416, H420, H421, H 482, H 483, H 483 a, H 483 b de Marc-Antoine Charpentier ;
Oratorio de Noël, Nativitas Domini Nostri Jesu Christi d'André Campra.